CC2 steht für:
 Computerclub 2, Nachfolgeformat der Sendung WDR Computerclub
 C-Control II, eine Mikrocontrollerplatine, siehe C-Control #C-Control II

C.C.2 steht für:
 Campini-Caproni C.C.2, ein italienisches Experimentalflugzeug

Abkürzung